Илья́ Вячесла́вович Проскуряков () — российский хоккеист, вратарь.

Биография 

Воспитанник хоккейной школы клуба «Металлург» (Магнитогорск) и сургутского «Олимпийца», в котором под руководством своего первого тренера Колокольникова, делал первые шаги в хоккее. В 2000 году, перебрался в спорт-школу магнитогорского «Металлурга».

Первый матч за основную команду провёл в сезоне 2004/05. В сезоне 2008/09 стал основным вратарём команды, в этом же сезоне защищал ворота «Металлурга» в финале хоккейной Лиги чемпионов и стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги.

Стал первым вратарем в истории КХЛ, забившим гол, произошло это 26 января 2009 года в гостевом матче с казанским «Ак Барсом» за 15 секунд до конца третьего периода, когда ворота казанцев покинул вратарь, заменившись на шестого полевого игрока. Этот матч «Металлург» выиграл со счётом 2:0.

Был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2008/09, получив приз имени Алексея Черепанова.

Женат на уроженке города Златоуста Евгении, в сентябре 2010 году у них родился сын Глеб.

Сезон 2010/11 начинал в магнитогорском «Металлурге», но в январе был обменян в ЦСКА на Георгия Мишарина.

Летом 2011 года подписал контракт с челябинским «Трактором» где отыграл один сезон после чего снова вернулся в ЦСКА где отыграл 2 года.

23 сентября 2014 года был обменян в «Адмирал».

15 мая 2015 года перешёл в «Торпедо» (Нижний Новгород) в обмен на нападающего Никиту Филатова.

Примечания

Ссылки 
 О голе Ильи Проскурякова на сайте КХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Лада»